Слов'янська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 9 — загальноосвітня школа у Слов'янську, Краматорського району Донецької області.

Історія 
У листопаді 1935 року бойовій комсомолці, вчительці Антоніні Павлівні Валовій, доручено організувати школу на мікрорайоні Хімік. Відкриваються 2-гі й 4-ті класи, в яких налічувалося близько 180 учнів. Так утворилася школа № 9.

У 1936—1937 рр. школа поступово поповнюється новими меблями та шкільним приладдям, хоча, як і раніше, залишається початковою. Проте кількість учнів у ній вже перевищує 200. Було вже 6 класів. У цей час будувався Ново-Содовий завод, розросталося селище, школа наповнювалася новими учнями. Природно, спостерігалася велика плинність учнів: одні виїжджали, інші приїжджали, але певний контингент залишався постійним.

У 1936—1937 рр. школа працює в тому ж приміщенні. Матеріальна база поліпшується, поповнюється бібліотека, купуються наочні посібники.

У 2016 році — школа № 9 має два зали для занять фізкультурою, клас з інформатики, інтернет по всій школі.

Адреса 
Місто Слов'янськ, вулиця Кутузова, 5, Донецька область, Україна.

Посилання 
 Офіційний сайт ЗОШ №9

Освіта Слов'янська